LAMP3 () — гликопротеин лизосомальной мембраны из семейства белков LAMP. Представлен в лимфоидных органах и в дендритных клетках.

Структура 
Зрелый белок LAMP3 относится к трансмембранным белкам, содержит 389 аминокислот (сигнальный пептид, направляющий вновь синтезированный белок к лизосомам и позже отщепляющийся, содержит 27 аминокислот).

Тканевая специфичность 
В отличие от двух основных белков семейства LAMP1 и LAMP2, этот белок в основном экпрессируется в лимфоидных органах и дендритных клетках, а также в лёгких. Повышенная экспрессия LAMP3 наблюдается в клетках карциномы пищевода, толстого кишечника, желудка, груди и др. тканей.

Патология 
Нарушение гена LAMP3 связано с риском возникновения болезни Паркинсона.

См. также 
 Лизосома
 LAMP1
 LAMP2
 CD63

Примечания

Библиография 

Мембранные белки
Кластеры дифференцировки